Viksten kan avse:

 Viksten – en ö i Stockholms skärgård

Fartyg
HMS Viksten (M33) – en minsvepare i svenska flottan, sjösatt 1974.

Personer
Albert Viksten, en svensk författare.
Daniel Viksten, en svensk ishockeyspelare.
Hans Viksten, en svensk konstnär, författare, och musiker.
Runar Viksten, en svensk rådman och auditör.
Sven Viksten, en svensk författare.